Török Imre (1460-as évek–1521) valkói főispán, nándorfehérvári bán
 Török Imre (1865–1952) református esperes-lelkész
 Török Imre (1885-1932) orvos, orvosi szakíró
 Török Imre (1940) közgazdász
 Török Imre (1949) magyar-német író, újságíró
 Török Imre (1965) erdélyi magyar kerékpáros, parasportoló